Diocesi di Cartago in Colombia (in latino: Dioecesis Carthadensis in Columbia)
Diocesi di Cartago in Costa Rica (in latino: Dioecesis Carthaginensis in Costa Rica)